La Nissan Platina est une berline tricorps vendue uniquement au Mexique par le constructeur japonais Nissan d'avril 2002 à 2010. Il s'agit d'une version rebadgée de la première génération de Renault Symbol.

Tout comme la Renault Clio II, elle était produite dans l'usine Nissan d'Aguascalientes, au Mexique.

Platina
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Berline